

Geografia

Austria 
 Sommerein – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)

Slovacchia 
 Sommerein – antico nome tedesco di Šamorín, città nel distretto di Dunajská Streda (Trnava)

Ungheria 
 Straß-Sommerein – antico nome tedesco di Hegyeshalom, comune nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)